Kabinett Wulff bezeichnet zwei Landesregierungen Niedersachsens unter Führung von Christian Wulff (CDU):

 Kabinett Wulff I (2003–2008)
 Kabinett Wulff II (2008–2010)